Comitatul Haskell sau Haskell County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Haskell County, Kansas 
 Haskell County, Oklahoma 
 Haskell County, Texas